Mudjug (russisch Мудьюг) steht für:

 Mudjug (Insel), russische Insel im Weißen Meer in der Dwinabucht
 Mudyug, russischer Eisbrecher